Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem, de technische universiteit te Boedapest
 BME (hogeschool) (bouwkunde, mechanica en elektriciteit), een onderdeel van de HoGent
 Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft, een Duitse spoororganisatie
 BME (bedrijf), een Belgisch bedrijf gericht op e-fulfilment
 β-mercapto-ethanol, een chemische verbinding
 Station Broome, aangeduid met de code BME
 Bolsas y Mercados Españoles, overkoepelende bedrijf van alle Spaanse effectenbeurzen en aandelenmarkten